152-й истребительный авиационный полк — воинское подразделение вооружённых СССР в Великой Отечественной войне.

История 
Управление полка сформировано в Москве 30.12.1939 года. Формирование полка закончилось к 09.01.1940 года на аэродроме Войница (к западу от Ухты).

Принимал участие в Зимней войне

В составе действующей армии с 18.09.1941 по 13.01.1945.

На 22.06.1941 года базировался на аэродромах в Кегострове под Архангельском, имея в наличии 38 самолётов И-16

В сентябре 1941 года полк передан из состав войск ПВО в состав ВВС Карельского фронта, имея в боевом составе 20 самолетов И-153. Перебазировался на аэродром близ Онежского озера и начал действовать на Медвежьегорском направлении. С 18 сентября 1941 года полк в составе 1-й смешанной авиадивизии ВВС Карельского фронта вступил в боевые действия против фашистской Германии и ее союзников на самолетах И-153. В октябре полк передан в состав 103-й смешанной авиадивизии ВВС Карельского фронта. Боевой работы не вел до 20 ноября 1941 года. В ноябре 1941 года получил 20 английских истребителей Hawker Hurricane («Харрикейн») и приступил к их освоению. С 24 ноября 1941 года полк возобновил боевую работу в составе 103-й смешанной авиадивизии ВВС Карельского фронта на самолетах Hawker Hurricane.

Очевидно в начале 1942 года был перевооружён самолётами P-40 «Киттихаук»

17.03.1942 года перелетел на аэродром Пинозеро имея в составе 22 P-40 «Киттихаук». Действовал на кандалакшском направлении до 1944 года.

Во время Петсамо-Киркенесской операции прикрывал наступающие советские войска и штурмовую авиацию.

По окончании операции в боях не участвовал

Полное наименование 
 152-й истребительный авиационный полк

Подчинение

Командиры 
 Емельян Филаретович Кондрат, майор, январь 1940 — апрель 1940
 Александр Иванович Швецов, майор, подполковник, 16.06.1940 — 23.02.1942,
 Александр Захарович Дудник, майор, 23.02.1942 — 30.09.1942,
 Павел Захарович Шевелев, майор, 30.09.1942 — 25.11.1942,
 Александр Иванович Кириллов, майор, 07.12.1942 — 03.1943,
 Михаил Иванович Барковский, майор, 04.1943 — 22.07.1943,
 Николай Афанасьевич Кулигин, майор, 22.07.1943 — 26.11.1943,
 Фёдор Сидорович Ходаковский, майор, подполковник, 26.11.1943 — 19.02.1945,
 Иван Дмитриевич Гайдаенко, майор, 06.04.1945 — 10.1945.

Отличившиеся воины полка

Примечания

Ссылки 
 Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
 Справочник

Истребительные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1939 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1947 году
Воинские формирования СССР в советско-финляндской войне (1939—1940)
Участники Петсамо-Киркенесской операции